Гранха Дон Антонио има више значења:

 Гранха Дон Антонио, Лос Чабаканос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Дон Антонио (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику